Merdanson désigne de nombreux ruisseaux de la France dont les principaux sont :

 le Merdanson  affluent du Lot ;
 le Merdanson  affluent de la Bienne ;
 le Merdanson d'Orliénas  affluent du Garon, sous-affluent du Rhône ;
 le Merdanson  affluent du  Rance, sous-affluent du Tarn ;
 le ruisseau le Merdanson  affluent du Cadoule, dans l'Hérault ;
 le ruisseau le Merdanson  affluent de la Marguerite sous-affluent de l'Hérault par la Lergue
 Le ruisseau de Merdanson affluent du Lot à Espalion .

Étymologie 
Selon Alain Nouvel, les mots « Merdanson, Merdelou, Merdançon ou approchant » sont des toponymes assez répandus d’origine pré-latine désignant soit de petits cours d’eau soit des monts d’où jaillissent de nombreuses sources.

Pourraient relever de cette étymologie les paronymes suivants : 
 Merlançon, nom d'un ruisseau dans l'Aveyron et de deux dans les Bouches-du-Rhône ;
 Verdanson, un affluent du Lez, dans l'Hérault.

Notes et références